Odio ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Odio Benito (* 1939), costa-ricanische Juristin und Richterin am Internationalen Strafgerichtshof
 Rodrigo Carazo Odio (1926–2009), Präsident Costa-Ricas von 1978 bis 1982